Wiśniowa Góra – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol
 Wiśniowa Góra (dawn. Podkaczy Dół) – część Warszawy
 Wiśniowa Góra (niem Kirschberg) – wzgórze pod Wrocławiem, w Lesie Mokrzańskim

Zobacz też 
 Wiśniowa Góra (gromada)
 Wiśniowa